Romeo může být:
 Romeo a Julie – divadelní hra Wiliama Shakespeara (postava Romeo Montek)
 třída Romeo, v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 633
 Alfa Romeo – italská automobilka
 Romeo (nakladatelství) – nakladatelství
 písmeno R v hláskovací abecedě NATO
 Projekt 633 – podle kódu NATO ponorky třídy Romeo

mužské křestní jméno – Romeo (jméno)
 Romeo Castelen – nizozemský fotbalista

příjmení osob
 Nicola Romeo (1876-1938) – italský konstruktér, průmyslník a majitel automobilky Alfa Romeo

další významy
 Romeo (agent) – druh agenta tajných služeb

Související články 
 Romeo a Julie (rozcestník)

Externí odkazy